Aktau kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Aktau, oblysthuvudort, Mangghystaw, 
 Aktau (ort i Kazakstan, Qaraghandy, lat 50,24, long 73,07), 
 Aktau (ort i Kazakstan, Qaraghandy, lat 48,03, long 72,83), 
 Aktau Airport, flygplats, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar